Slovo Kindle má více významů:

 Amazon Kindle – čtečky knih
 Kindle Fire – tablet